Dit is een lijst van restaurants op het eiland Ierland die ooit een Michelinster hebben ontvangen.

1971-1980
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1971 en 1980. Er zijn geen toekenningen vóór 1974, het eerste jaar dat Michelin sterren uitreikte in Ierland en Groot-Brittannië.

1981-1990
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1981 en 1990:

1991-2000
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 1991 en 2000:

2001-2010
De onderstaande lijst bevat restaurants met een of meer Michelinsterren uitgereikt tussen 2001 en 2010.

2011-2020

Bronnen

Ierland